Finduilas est un personnage du légendaire de l'écrivain britannique . Elle apparaît dans la Quenta Silmarillion où elle joue un rôle important dans la Geste des enfants de Húrin. Son histoire est donc racontée dans les romans posthumes Le Silmarillion, Les Enfants de Húrin et contes et légendes inachevés.

Histoire 

Fille d'Orodreth et sœur de Gil-galad, Finduilas est de la race des Ñoldor. Née en Valinor, elle accompagna son père lors de l'Exil des Ñoldor. Résidant d'abord à Doriath, elle fit partie de ceux qui suivirent Finrod Felagund à Nargothrond. Elle y fut fiancée à Gwindor, qui lui donna le nom de Faelivrin, « reflet du soleil sur les fontaines d'Ivrin ».

En 472 du Premier Âge, Gwindor fut capturé au cours de la Bataille des Larmes Innombrables. Il parvint à s'échapper en 490 et à revenir, ombre de lui-même, à Nargothrond. Il était alors accompagné d'un Homme se faisant appeler Agarwaen fils d'Úmarth, « Sanglant, fils du Maudit », pseudonymes de Túrin en référence au récent meurtre de Beleg et à la malédiction de son père Húrin par Morgoth.

N'éprouvant plus que de la compassion pour son fiancé, Finduilas tombe peu à peu amoureuse de Túrin, auréolé de ses exploits dans la défense de Nargothrond. Ce dernier, par respect pour Gwindor, s'abstient de répondre aux sentiments de Finduilas. Toutefois, Gwindor éprouve alors une jalousie croissante envers Túrin, qui semble le remplacer à la fois dans les conseils du roi Orodreth et dans le cœur de Finduilas. Cette rivalité, envenimée par l'orgueil de Túrin, joue un rôle central dans les décisions qui précipitent la ruine de Nargothrond.

Lors du sac de Nargothrond, Finduilas est capturée et emmenée comme esclave par les Orques sous la direction du dragon Glaurung. Le regard du dragon subjuguant Túrin, il reste immobile et inconscient quand Finduilas passe devant lui dans le cortège des prisonniers. Sans savoir, il laisse ainsi passer l'occasion de la sauver et part pour Hithlum à la suggestion du dragon pour sauver sa famille. Pendant ce temps, les Orques, attaqués par les Haladin de Brethil au carrefour de Teiglin, mettent à mort tous leurs captifs. Finduilas, percée d'une lance, trouve le temps de dire aux Haladin « Dites au Mormegil que Finduilas est ici » avant de mourir. Ils l'enterrent sous un tertre appelé Haudh-en-Elleth, le Tertre de la demoiselle Elfe.

Généalogie

Conception et évolution

Critique et analyse

Adaptations et héritages 

Les histoires où Finduilas apparaît n'ont pas été adaptées au cinéma, à la télévision ou à la radio. Le personnage a néanmoins inspiré les dessinateurs, comme Catherine Karina Chmiel, et surtout Ted Nasmith.

Notes et références

Note

Références

Voir aussi 
 Narn i Chîn Húrin

Elfe de la Terre du Milieu

pl:Lista Calaquendich#Finduilas